Plaats in Indonesië
 Sumbergayam (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbergayam (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java